Noorderkerk (Almelo)
 Noorderkerk (Amsterdam)
 Noorderkerk (Apeldoorn)
 Noorderkerk (Assen)
 Noorderkerk (Bilthoven)
 Noorderkerk (Den Haag)
 Noorderkerk (Drachten)
 Noorderkerk (Ede)
 Noorderkerk (Groningen)
 Noorderkerk (Haarlem)
 Noorderkerk (Hilversum)
 Noorderkerk (Hoorn)
 Noorderkerk (Leeuwarden)
 Noorderkerk (Middelburg)
 Noorderkerk (Nieuw-Amsterdam)
 Noorderkerk (Nijmegen)
 Noorderkerk (Rijssen)
 Noorderkerk (Rotterdam)
 Noorderkerk (Sneek)
 Noorderkerk (Utrecht)
 Noorderkerk (Zeist)
 Noorderkerk (Zwolle)